Шахна (Shachna; Chachna) — слово еврейского происхождения.

 Шахна — мужское имя, например:
 Израиль бен-Шахна (XVI век) — польский талмудист, ученик Соломона Лурии; раввин Люблина (с 1558)
 Ахиасаф, Шахна (1906—2004) — израильский издатель.
 Шахна, Шалом (1495—1558) — польский талмудист и ректор раввинской школы в Люблине.

См. также 
 Шахно (дворянский род польского происхождения)
 Шехна

Примечания